Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

509e régiment de chars de combat

 

Homonymie d'unités militaires